Émile Brunet peut faire référence à :

 Émile Brunet (1863-1945), homme politique belge ;
 Émile Brunet (1871-1943), peintre français ;
 Émile Brunet (1863-1977), sculpteur québécois ;
 Émile Brunet (1872-1952), architecte français.